Seydou ist der Familienname folgender Personen:
 Abdoul Ramane Seydou (* 1949), nigrischer Offizier und Politiker
 Harouna Ali Seydou (* 1995), nigrischer Fußballspieler
 Koné Seydou (* 1987), ivorischer Fußballspieler
 Mayaki Seydou (* 1949), nigrischer Boxer